

Geografia 
 Lund – comune norvegese
 Lund – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito
 Lund – città svedese, capoluogo dell'omonimo comune, nella contea della Scania
 Lund – area urbana della Svezia situata nel comune di Gävle, contea di Gävleborg
 Lund – census-designated place del Nevada, Stati Uniti d'America

Persone 
 Anders Lund – ciclista su strada danese
 Erik Lund – calciatore svedese
 Espen Næss Lund – calciatore norvegese
 Eva Lund – giocatrice di curling svedese
 Henrik Lund – presbitero, pittore e lirico groenlandese
 John Lund – attore cinematografico e teatrale statunitense
 Jordan Lund – attore statunitense
 Jørgen Lund – attore, scenografo e regista danese
 Peter Wilhelm Lund – paleontologo, zoologo e archeologo danese
 Tom Lund – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Zoë Lund – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Alexander Lund Hansen – calciatore norvegese

Altro 
 Annali di Lund – raccolta, scritta in latino, degli annali della cattedrale di Lund
 Corb Lund – gruppo musicale canadese